Линија се може односити на:
 Линија (ликовни елемент)
 Права линија, у математици
 Основна линија, у типографији
 Мажинова линија
 Зигфридова линија
 Линија (Будешти)
 Линија (Градиштеа)